Принцесса Елизавета Великобританская (, 10 января 1741 — 4 сентября 1759) — принцесса Великобритании, дочь Фредерика, принца Уэльского и Августы Саксен-Кобургской, сестра короля Георга III.

Жизнь 
Принцесса Елизавета Каролина — дочь принца Уэльского Фредерика, сына короля Георга II и его супруги принцессы Уэльской Августы, урождённой принцессы Саксен-Кобургской. Родилась 10 января 1741 года в Норфолк-хаузе в Лондоне. Была крещена спустя 25 дней после рождения епископом Оксфордским Томасом Секером. Её крёстными стали маркграф Бранденбург-Ансбахский Карл Вильгельм Фридрих (двоюродный брат), королева Дании София Магдалена Бранденбург-Кульмбахская и герцогиня Саксен-Кобургская.

О короткой жизни принцессы мало что известно, кроме фрагмента из Письма Уолпола:

Скончалась принцесса 4 сентября 1759 года в возрасте 18 лет во дворце Кью. Похоронена в Вестминстерском аббатстве.

Титул 
 30 декабря 1740 — 4 сентября 1759: Её Королевское Высочество принцесса Елизавета Великобританская

Родословная

Примечания 

Ганноверская династия
Похороненные в Вестминстерском аббатстве